La settima vittima – (The Seventh Victim), film del 1943 diretto da Mark Robson
 La settima vittima – (Seventh Victim) racconto del 1953 di  Robert Sheckley
 La settima vittima – (Седьмая жертва - Sed'maja žertva) romanzo di Aleksandra Marinina del 1999